Nana Eshun (1969) – calciatore ghanese
 Nana Eshun (1982) – calciatore ghanese